Brownsville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brownsville Township (Indiana)
 Brownsville Township (Minnesota)
 Brownsville Township (Pennsylvania)